Ел Пахонал има више значења:

 Ел Пахонал (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Пахонал (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пахонал (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пахонал (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пахонал (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пахонал (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пахонал (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пахонал (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику